

Geografia

Svizzera 
 Estavayer – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Estavayer-le-Gibloux – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Estavayer-le-Lac – ex comune ora frazione di Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)